Neuf navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Argus, d'après le géant Argos de la mythologie grecque :

 le , un sloop de 10 canons, à l'origine un corsaire français capturé en 1799 ;
 le HMS Argus aurait dû être un cinquième rang de 36 canons ; commandé en 1812, il est annulé cette même année ;
 le , un brick-sloop de classe Cruizer lancé en 1813 ;
 le HMS Argus aurait dû être un sloop de 18 canons ; commandé en 1831, il est annulé cette même année ;
 le , un sloop à roues à aubes lancé en 1849 ;
 le , un navire des garde-côtes lancé en 1851 et renommé Amelia en 1872 ;
 le HMS Argus, un navire des garde-côtes lancé en 1864 sous le nom de HMS Imogene et renommé Argus en 1884 ;
 le , un navire des garde-côtes lancé en 1904 ;
 le , le premier porte-avions à pont plat de l'Histoire, à l'origine un paquebot acheté en 1917 et modifié en conséquence.

Argus